One Nation Underground е трети студиен албум на американската метъл група Ill Niño. Албумът дебютира на #101 място в Билборд 200 с 11 000 продадени копия.

Състав 
 Кристиан Мачадо – вокали
 Жардел Пайсанте – китара
 Ару Лъстър – китара
 Лазаро Пина – бас
 Дейв Чавари – барабани
 Даниел Куто – ударни
 Омар Клавихо – клавиши
 Джейми Джаста – вокали в Turns to Gray

Песни

Бележки 

Албуми на Ил Ниньо
Музикални албуми от 2005 година